Andrea Di Maria – attore italiano
 Ángel Di María – calciatore argentino
 Eugenio Di Maria – militare ed eroe di guerra italiano
 Francesco Di Maria – pittore italiano
 Giuseppe Di Maria – criminale italiano
 Nino Di Maria – scrittore e drammaturgo italiano

Pagine correlate 
 Lovera Di Maria